68-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 16 по 23 сентября 1989 года в Афинах (Греция). В нём приняли участие 136 спортсменов из 23 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 62-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1989
Сентябрь 1989 года
Спорт в Греции в 1989 году
Чемпионаты Европы в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Чемпионаты Европы в Греции
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Греции
1989 год в тяжёлой атлетике